Motociklistična Velika nagrada Nemčije 1988 je bila šesta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1988. Potekala je 29. maja 1988.

Razred 500 cm3 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1988
1988